Woodcock ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Woodcock (1921–1997), britischer Boxer
 Charles Woodcock (1850–1923), Liebhaber des Königs Karl I. von Württemberg
 David Woodcock (1785–1835), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 David Woodcock (Fußballspieler) (* 1966), englischer Fußballspieler
 Ernie Woodcock (* 1925), englischer Fußballspieler
 George Woodcock (Politiker) (1904–1979), englischer Politiker
 George Woodcock (1912–1995), kanadischer Schriftsteller und Anarchist
 Harold Mellor Woodcock (1879–1951), britischer Protozoologe
 Harry Woodcock (1928–2003), englischer Fußballspieler
 Hubert Bayley Drysdale Woodcock (1867–1957), britischer Jurist und Amateurbotaniker
 Janet Woodcock (* 1948), US-amerikanische Ärztin
 Leonard Woodcock (1911–2001), US-amerikanischer Gewerkschaftsfunktionär und Diplomat
 Martin Woodcock (1935–2019), britischer Tierillustrator
 Muriel Woodcock (* um 1940), schottische Badmintonspielerin
 Riley Woodcock (* 1995), australischer Fußballspieler
 Thomas Woodcock (* 1951), englischer Heraldiker
 Tommy Woodcock (* 1926), englischer Fußballspieler
 Tony Woodcock (* 1955), englischer Fußballspieler
 Tony Woodcock (Rugbyspieler) (* 1981), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Warren Woodcock (* 1936), australischer Tennisspieler
 Wilf Woodcock (* 1892), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mr. Woodcock, US-amerikanische Filmkomödie (2007)
 Hawker Woodcock, britisches Jagdflugzeug